Legat (stari Rim), rimski službenik iz reda senatora
 papinski legat, izaslanik Pape
 legat, jedan od činova među Kardasijancima u fiktivnom univerzumu Star Treka;
 član legacije, odnosno diplomatske misije nižerangirane od veleposlanstva;
 legat (pravo) ili zapis, obveza nasljednika prema trećim osobama u nasljednom pravu